Wemerson Marreiro - designer gráfico
Marta Marrero - uma tenista
Marta Marrero - uma atriz, mais conhecida como Martika
David Marrero
Connie Marrero
Eli Marrero
Carmelo Marrero
Victor Marrero
Eddie Marrero
Lawrence Marrero
Oreste Marrero
Estadio Pedro Marrero
Beverly Marrero
Diosdado González Marrero
Cristo Marrero Henríquez
Marrero (Luisiana)

Desambiguação